Красная книга — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, внесённых в Красную книгу России.

Серия «Красная книга», выпускающаяся с 1992 года, состоит из 13 монет, отчеканенных из медно-никелевого сплава (3 монеты номиналом 10 рублей, 10 монет номиналом 50 рублей) и 60 монет, отчеканенных из серебра 900 и 925 пробы (45 монет номиналом 1 рубль и 15 монет номиналом 2 рубля).

Серебряные монеты

Выпуск 1993 года

Выпуск 1994 года

Выпуск 1995 года

Выпуск 1996 года

Выпуск 1997 года

Выпуск 1998 года

Выпуск 1999 года

Выпуск 2000 года

Выпуск 2001 года

Выпуск 2002 года

Выпуск 2003 года

Выпуск 2004 года

Выпуск 2005 года

Выпуск 2006 года

Выпуск 2007 года

Выпуск 2008 года

Выпуск 2010 года

Выпуск 2012 года

Выпуск 2014 года

Выпуск 2016 года

Выпуск 2019 года

Выпуск 2022 года 
Запланирован выпуск 3 монет: Одуванчик белоязычковый, Сетконоска сдвоенная и Фиалка надрезанная.

Интересные факты 

 Все серебряные монеты данной серии содержат 15,55 грамма чистого серебра (половину тройской унции). Интересным является то, что изначально номинал всех монет один рубль, а данному номиналу обычно соответствует четверть унции, то есть 7,78 грамма. Начиная с 2008 года монеты данной серии чеканятся в двухрублёвом номинале.
 Серия 2000 года: Чёрный журавль, Леопардовый полоз, Выхухоль является самой дорогой на нумизматическом рынке, что объясняется малым тиражом монет выпуска 2000 года — всего по 3 000 экземпляров.

Примечания

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России